Neptun može značiti:

 Neptun, planet.
 Neptun (mitologija), rimski bog